Im Taunus ist Bergbau seit 1495 urkundlich erwähnt, bestand aber wahrscheinlich schon zu römischen Zeiten und hatte überwiegend nur regionale Bedeutung. Anfänglich wurde auf Blei, Silber, Gold und Kupfer abgebaut. Im 19. Jahrhundert dann auch Eisen und im geringen Umfang Kohle. Der Erzbergbau endete im 20. Jahrhundert. Im Umfeld der Wisper gab es zudem regen untertägigen Abbau von Schiefer.
Die sicherlich diskutierbare räumliche Abgrenzung des Taunus wurde für diese Auflistung gen Norden mit der Lahn, gen Westen mit dem Rhein, gen Süden mit Rhein und Main sowie gen Osten mit der Wetterau getroffen.

Erzbergbau 
Diese unvollständige Liste von Erzbergwerken im Taunus umfasst Bergwerke, unterteilt nach Bundesländern in die jeweiligen Kreise sowie die dortigen Städte und Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden.

Hessen

Hochtaunuskreis

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Grävenwiesbach

Königstein

Neu-Anspach

Oberursel

Schmitten

Steinbach

Usingen

Weilrod

Wehrheim

Lahn-Dill-Kreis

Braunfels 
siehe  Braunfels in der Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet

Hüttenberg

Schöffengrund 
siehe  Schöffengrund in der Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet

Waldsolms

Wetzlar 
siehe  Wetzlar in der Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet

Landkreis Gießen

Langgöns

Landkreis Limburg-Weilburg

Bad Camberg

Brechen

Hünfelden

Limburg an der Lahn

Runkel

Selters

Villmar

Weilburg

Weilmünster

Weinbach 
siehe Weinbach in (Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet). Die dortige Liste von mehr als 70 Gruben enthält auch ein paar wenige Gruben, die nicht dem Taunus zugerechnet werden können. Diese sind Georg, Joseph, Georg-Joseph und Wittekindstollen.

Main-Taunus-Kreis

Bad Soden

Eppstein

Hofheim

Kelkheim

Rheingau-Taunus-Kreis

Aarbergen

Eltville am Rhein

Geisenheim

Hohenstein

Hünstetten

Idstein

Kiedrich

Niedernhausen

Oestrich-Winkel

Rüdesheim

Schlangenbad

Taunusstein

Wetteraukreis

Bad Nauheim

Butzbach

Ober-Mörlen

Rosbach

Wiesbaden

Rheinland-Pfalz 
Alle Gruben in rheinland-pfälzischen Teil des Taunus liegen im Rhein-Lahn-Kreis.

Bad Ems (VG)

Diez (VG)

Hahnstätten (VG)

Katzenelnbogen (VG)

Lahnstein

Loreley (VG)

Nassau (VG)

Nastätten (VG)

Braunkohlenbergbau

Schiefergruben

Hochtaunuskreis

Glashütten

Königstein im Taunus

Schmitten

Weilrod

Landkreis Limburg-Weilburg

Bad Camberg

Grävenwiesbach

Selters

Villmar

Weinbach

Weilmünster

Rhein-Lahn-Kreis

Bad Ems-Nassau (VG)

Diez (VG)

Aar-Einrich (VG)

Lahnstein

Rheingau-Taunus-Kreis

Aarbergen

Eltville am Rhein

Heidenrod

Hohenstein (Untertaunus)

Hünstetten

Rhein-Lahn-Kreis

Region Wispertal

Siehe auch 
 Karte mit allen Koordinaten
 Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet
 Liste von Bergwerken im Vogelsberg
 Liste von Bergwerken im Spessart
 Liste von Bergwerken im Odenwald
 Liste von Bergwerken in der Eifel
 Liste von Bergwerken im Siegerland
 Liste von Bergwerken im Sauerland
 Liste der Erzgruben im Rhein-Sieg-Kreis

Nutzung dieser Liste offline 
Zur mobilen und offline Nutzung können alle Koordinaten als KML-Datei, bzw. als GPX-Datei heruntergeladen werden.

Literatur 
 R. Jakobus: Die Erzgänge des östlichen Taunus, in: Geologisches Jahrbuch Hessen, Band 120, herausgegeben vom Hessischen Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, 1992

Quellen 

Taunus
Taunus
Taunus
Bergwerke im Taunus
Taunus